La stagione 1997-1998 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'EV Zug.

Classifica Regular Season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Playout 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Spareggio (LNA-LNB) 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Gli SCL Tigers vengono promossi in LNA, mentre il SC Herisau e l'HC La Chaux-de-Fonds vengono retrocessi in LNB a causa della riduzione del numero di squadre da undici a dieci.

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

1998
Hockey su ghiaccio nel 1997
Hockey su ghiaccio nel 1998